Blender est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
 Un blender est un ustensile de cuisine, c'est une sorte de mixeur.

Toponyme 
 Blender, un mont de l'Allgäu.
 Blender, une municipalité allemande de Basse-Saxe.

Autres 
 Blender est un logiciel libre d'animation et de modélisation en 3D.
 Blender est un magazine de rock américain.

Homonymie de toponyme